Thalattoarchon saurophagis — вид примітивних іхтіозаврів надродини Merriamosauria, що існував у ранньому тріасі (245 млн років тому). Рештки тварини виявлені у 2010 році у штаті Невада (США). Описаний у 2013 році. Назва Thalattoarchon saurophagis перекладається з латини як «Володар морів, що харчується ящерами».

Опис 
Голотип включав частковий череп, хребетний стовп, кістки стегна та частини задніх плавників. За оцінками, тварина сягала 8,6 м завдовжки. Тіло видовжене, хвостовий плавець слабо розвинений. Він мав великі тонкі зуби з двома ріжучими кромками. Більшість пізніших іхтіозаврів мали набагато менші конусоподібні зуби. Вважається, що Thalattoarchon був одним із перших морських макрохижаків, здатних поїдати здобич, яка за розмірами була близька йому — екологічна роль, яку можна порівняти з роллю сучасних косаток.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки виду:

Примітки 

Іхтіозаври
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 2013